Höhhof ist der Ortsname von

 Höhhof (Falkenstein), Ortsteil des Marktes Falkenstein, Landkreis Cham, Bayern
 Höhhof (Grafengehaig), Ortsteil des Marktes Grafengehaig, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Höhhof (Hemau), Ortsteil der Stadt Hemau, Landkreis Regensburg, Bayern
 Höhhof (Traitsching), Ortsteil der Gemeinde Traitsching, Landkreis Cham, Bayern